Zschunke ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Zschunke (* 1937), deutscher Chemiker
 Klaus Zschunke (1934–2002), deutscher Kunstturner und Turnfunktionär sowie Mathematikprofessor
 Manuel Zschunke (* 1991), deutscher Schauspieler
 Tobias Zschunke, deutscher Hochschullehrer für Kraftwerks- und Energietechnik
 Walter Zschunke (1913–1985), deutscher Maler und Grafiker
 Willmut Zschunke (1940–2021), deutscher Hochschullehrer für Übertragungstechnik 

Siehe auch:
 Dschunke, ein Schiffstyp
 Schuncke